SHC1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 583 амінокислот, а молекулярна маса — 62 822.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як взаємодія хазяїн-вірус, ангіогенез, регуляція росту, поліморфізм, ацетиляція. 
Локалізований у цитоплазмі, мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки